Boßdorf steht für:
 einen Ortsteil von Lutherstadt Wittenberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt, Deutschland, siehe Boßdorf
 Boßdorf (Fläming), wüste Feldmark in der Nähe von Lübnitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland

Boßdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Hagen Boßdorf (* 1964), deutscher Sportjournalist
 Hermann Boßdorf (1877–1921), deutscher Dichter